Johann Lahmeyer ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Lahmeyer (Johannes Lahmeyer; 1770/71–1850), deutscher Musikpädagoge und Organist, Komponist und Sachbuchautor
 Johann Wilhelm Lahmeyer (1818–1859), deutscher Hydrotechniker, Wasserbauingenieur und Wasserbaudirektor